Шурман — фамилия.

Известные персоналии 
 Шурман, Александр Васильевич (1973) — сотрудник службы инкассации Западно-Уральского банка Сбербанка России, совершивший 25 июня 2009 года вооружённое ограбление инкассаторской машины.

Прочее 
 Шурман — псевдоним российского поэта, барда, писателя Александра Карпова (1971—2002).